Бекгауз () — англійське прізвище.

Персоналії 
 Джилліан Бекгауз — австралійська тріатлоністка.
  — англійський ботанік, археолог та геолог.
  — британсько-австралійський ботанік, натураліст, місіонер та квакер.
  — австралійська письменниця, сценаристка та драматургиня.
  — новозеландський співак, музикант та композитор.

Англійські прізвища